

Lokalizacje

Niemcy 
 Stammbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria,w  powiecie Hof
 Stammbach – rzeka, dopływ Rot

Osoby 
 Urs Stammbach – szwajcarski matematyk